Рочева — женская форма фамилии .

 Персоналии 
 Рочева, Нина Петровна (в девичестве Селюнина; 1948—2022) — советская лыжница, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, 3-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР.
 Рочева, Ольга Владимировна (род. 1978) — российская лыжница.

Топонимы 
 Рочева (деревня) — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Рочева (река) — река в Онежском районе Архангельской области, впадает в Онежскую губу Белого моря